

Населені пункти та їхні частини

 Клещув — гміна в Белхатовському повіті Лодзинського воєводства
 Клещув — село в гміні Клещув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Клещув — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Клещув — село в гміні Рудзінець Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Клещув — частина міста Жори в Сілезькому воєводстві

Примітки